Kloub může být:
 kloub – pohyblivé spojení dvou kostí či jiných útvarů
 kloub (mechanika) – spojení technických prvků
 Kloub (Pohorovice) – část obce Pohorovice v okrese Strakonice

Externí odkazy